Bircii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârcii (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Bircii (Olt), Dorf im Kreis Olt